Az Európai Úszószövetség (LEN) 2016-ban a horvátországi Fiumében rendezte meg június 28. és július 3. között a 14-15 évesek, azaz a B korosztály és a 16-18 évesek, azaz az A korosztály junior műugró-Európa-bajnokságát.

A versenyszámok időrendje 
A junior Európa-bajnokság eseményei helyi idő szerint (GMT +00:00):

A versenyen részt vevő országok 
A junior EB-n 28 nemzet 160 sportolója – 82 fiú és 78 lány – vett részt, az alábbi megbontásban:

F = fiú, L = lány

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Csapatverseny

Fiúk

A korcsoport (16-18 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

B korcsoport (14-15 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

A-B korcsoport

3 méteres szinkronugrás

Lányok

A korcsoport (16-18 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

B korcsoport (14-15 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

A-B korcsoport

3 méteres szinkronugrás

Jegyzetek

Források 
 Eredmények

jeb